Grundträskån kan syfta på:

 Grundträskån (naturreservat) – ett naturreservat i Kalix och Överkalix kommuner
 Grundträskån (Kalix) –  ett vattendrag 
 Grundträskån (Jörn) –  ett vattendrag i Jörns socken, Skellefteå kommun